Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova d'esquí alpí en categoria femenina en la modalitat de combinada, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el 18 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Whistler Blackcomb, si bé estava prevista per realitzar-se el 14 de febrer, però per motius de mala visibilitat es canvià de data. Participaren un total de 35 esquiadores de 19 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí alpí 2010: combinda femenina 
  www.vancouver2010.com - Esquí alpí 2010: combinda femenina

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 2010